JQE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jaqué (Panama)